Wiggins (Colorado)
Wiggins (Mississippi)
Catostomus wigginsi

Desambiguações de topônimos